National Provincial Championship 2000 – dwudziesta piąta edycja National Provincial Championship, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby union. Zawody odbyły się w dniach 11 sierpnia – 22 października 2000 roku.

Dwadzieścia siedem uczestniczących zespołów zostało podzielonych na trzy hierarchicznie ułożone dywizje i w ramach każdej z nich drużyny rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym, następnie czołowe czwórki z każdej z dywizji awansowały do fazy pucharowej. Zwycięzca meczu zyskiwał cztery punkty, za remis przysługiwały dwa punkty, porażka nie była punktowana, a zdobycie przynajmniej czterech przyłożeń lub przegrana nie więcej niż siedmioma punktami premiowana była natomiast punktem bonusowym.

Wszystkie trzy finały trzymały w napięciu do ostatniej minuty, zakończyły się bowiem maksymalnie pięciopunktową różnicą. W dywizji pierwszej zmierzyły się zespoły Wellington, mający w składzie jedenastu reprezentantów kraju (m.in. Jonah Lomu, Christian Cullen i Tana Umaga), oraz Canterbury, który w wyjściowej piętnastce miał czternastu All Blacks (m.in. Andrew Mehrtens, Justin Marshall i Norm Maxwell) oraz reprezentanta Fidżi (Marika Vunibaka), a także kolejnych czterech na ławce rezerwowych. Ostatecznie triumfowali zawodnicy ze stolicy. W pozostałych dywizjach zwyciężyły drużyny Bay of Plenty i East Coast. Za najlepszych zawodników sezonu zostali w poszczególnych dywizjach uznani Andy Slater, Cory Holdaway i Mano Flutey.

Dywizja I

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Dywizja II

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Dywizja III

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000
2000 w rugby union
2000 w Nowej Zelandii